Родное — название населённых пунктов:

Россия 
 Родное — бывшее село в Белогорском районе Крыма.
 Родное — село в Джанкойском районе Крыма.

 Родное — село в Балаклавском районе Севастополя.

Украина 
 Родное (до 2016 г. — Ильичовка) — село в Барвенковском районе Харьковской области.
 Родное (до 2016 г. — Ленинка) — село в Алёшковском районе Херсонской области.
 Родное (до 2016 г. — Воровское) — село в Великописаревском районе Сумской области.

См. также 
 Сельцо-Родное